Il doppio del torneo di tennis Ourocard Tennis Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alejandro Hernández e André Sá che hanno battuto in finale Henrique Mello e Ricardo Mello 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Justin Gimelstob (quarti di finale)
 Alejandro Hernández /  André Sá (Campioni)

 Santiago González /  Bruno Soares (semifinali)
 Bruno Echagaray /  Miguel Gallardo-Valles (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ourocard Tennis Challenger 2004